Barbour ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Barbour (1912–1965), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Dick Barbour (* 1940), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Erwin H. Barbour (1856–1947), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Haley Barbour (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Henry E. Barbour (1877–1945), US-amerikanischer Politiker
 Ian Graeme Barbour (1923–2013), Physiker und Theologe
 James Barbour (1775–1842), US-amerikanischer Politiker

 Julian Barbour (* 1937), britischer Physiker
 Lucien Barbour (1811–1880), US-amerikanischer Politiker
 Nelson Homer Barbour (1824–1905), adventistischer Prediger
 Neven Barbour (* 1947 oder 1948), neuseeländischer Squashspieler, -trainer und -funktionär
 Philip Pendleton Barbour (1783–1841), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Roger W. Barbour (1919–1993), US-amerikanischer Wirbeltierzoologe, Herpetologe, Naturforscher und Naturfotograf
 Roy Barbour (* 1935), simbabwischer Hockeyspieler
 Thomas Barbour (1884–1946), amerikanischer Zoologe
 Walworth Barbour (1908–1982), US-amerikanischer Diplomat

Barbour  steht für:
 Barbour (Textilien), britisches Modeunternehmen

im NRHP gelistete Objekte:
 Barbour-DeRidder House, in Prospect, Kentucky, ID-Nr. 80004713
 Barbour-Estes House, in Enterprise, Mississippi, ID-Nr. 80002209

Siehe auch:
 Barbour County
 Barbour County Courthouse
 Barber